Флаг Питтсбурга — официальный символ города Питтсбург, штат Пенсильвания, США. Представляет собой чёрное полотнище с золотистым прямоугольником посередине, на котором изображён герб города, основанный на гербе Уильяма Питта, 1-го графа Чатам, в честь которого назван город.

Как дань уважения флагу команды Питтсбурга по бейсболу, , хоккею и американскому футболу используют чёрный и золотой цвета.

В 2004 году  поставила флаг Питтсбурга на 24-е место в списке 150 лучших флагов городов США.

Примечания 

Символы Пенсильвании
Культура Питтсбурга
Флаги городов США